Apolo y Dafne puede referirse a:

Apolo y Dafne, un mito griego relatado en Las metamorfosis de Ovidio.

Numerosas obras de arte y musicales representan este mito:

Apolo y Dafne (Bernini), escultura realizada por Gian Lorenzo Bernini;
Apolo y Dafne (Albani), pintura de Francesco Albani;
Apolo y Dafne (Giambattista Tiepolo, Galería Nacional de Washington), pintura de Giovanni Battista Tiepolo;
Apolo y Dafne (Giambattista Tiepolo, Museo del Louvre), otra pintura de Giovanni Battista Tiepolo.
Apollo e Dafne, una cantata de Georg Friedrich Händel.